De Europese kampioenschappen tafeltennis voor teams werden van 25 september tot en met 4 oktober 2015 door de ETTU georganiseerd in de Russische stad Jekaterinaburg.

Het was de laatste keer dat de team kampioenschappen op hetzelfde toernooi als de individuele kampioenschappen plaatsvonden. Vanaf 2015 zouden de team kampioenschappen ieder oneven jaar en de individuele kampioenschappen ieder even jaar georganiseerd worden.

Een team bestaat uit drie of vier spelers. Speler 1 of speler 2 mag vervangen worden door speler 4 nadat speler 1 en 2 hun eerste wedstrijd gespeeld hebben. Een landenwedstrijd is gewonnen als er drie wedstrijden zijn gewonnen. De wedstrijden zijn gewonnen als er drie sets zijn gewonnen (best-of-five). Er worden alleen enkels gespeeld.

Zowel bij de mannen als de vrouwen hebben 16 landenteams zich gekwalificeerd. Deze zijn verdeeld over vier poules. Iedere poule bestaat dus uit vier landenteams.
Dit artikel behandelt alleen de laatste 16 van de 'Championships Division'. Niet beschreven zijn de wedstrijden in deze divisie om de 5-16 plaats. Tevens zijn de 'Challenge Division' (vier poules) en de 'Standard Division' (twee poules bij de mannen, een poule bij de vrouwen) niet beschreven.

Belgische en Nederlandse deelnemers 

Het Nederlandse vrouwenteam bestond uit Kim Vermaas, Li Jie en Rianne van Duin. Zij eindigden als laatste in hun poule (Li won overigens al haar wedstrijden). Het Nederlands mannenteam nam niet deel aan de Championships Division. België nam niet deel aan de Championships Division.

Onderdelen en medailles

Resultaten mannen 

 De nummers 1 en 2 kwalificeren zich voor de kwartfinales.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Plaatsingswedstrijden

Kwartfinales

Halve finales

Finale

Resultaten vrouwen 

 De nummers 1 en 2 kwalificeren zich voor de kwartfinales.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Plaatsingswedstrijden

Kwartfinales

Halve finales

Finale 

Tafeltennis
2015
Sport in 2015